Jméno a příjmení Adolf Strauss nosí více známých osob:
 Adolf Strauss (skladatel) (1902–1944), český hudební skladatel
 Adolf Strauss (generál) (1879–1973), nacistický generál